Velika nagrada Portugalske 1996 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1996. Odvijala se je 22. septembra 1996.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 70
| 1:40:22,915
| 2
| 10
|-
! 2
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 70
| + 19,966 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 70
| + 53,765 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 70
| + 55,109 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 70
| + 1:27,389
| 6
| 2
|-
! 6
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 70
| + 1:33,141
| 5
| 1
|-
! 7
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 69
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 8
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 69
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 9
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 69
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 10
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 69
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 11
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 69
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 12
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 68
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 13
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 68
| +2 kroga
| 8
|  
|-
! 14
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 67
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 15
| 21
|  Giovanni Lavaggi
| Minardi-Ford
| 65
| +5 krogov
| 20
|  
|-
! 16
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 65
| +5 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 52
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 47
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 46
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 41
| Zavrten
| 9
|  
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Damon Hill 1:20,330
 Najhitrejši krog: Jacques Villeneuve 1:22,873

Formula 1 sezona 1996
1996